

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок Азии по футболу 2011 года в Катаре, проходившем в период с 7 января по 29 января 2011 года.

Окончательные заявки сборных должны были включать в себя 23 игрока, 3 из которых — вратари, и заявка должна была быть представлена до 28 декабря 2010 года. Замена серьёзно травмированных игроков разрешалась за 6 часов перед первой игрой команды на турнире.

Информация о клубах, количество матчей и голов за сборную, а также возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Катар

Узбекистан

Китай

Кувейт

Группа B

Саудовская Аравия 

|}

Япония

Группа C

Южная Корея

Австралия

Индия

Группа D

Иран

КНДР

Примечания 

2011